El término panamericana puede referirse a:

 Carretera Panamericana
Autopista Acceso Norte, llamada Panamericana en Buenos Aires.
 Panamericana Televisión
 Radio Panamericana
 Carrera Panamericana
 Unión Panamericana
 Copa Panamericana
 Copa Panamericana 2007
 Operación Panamericana
 Antorcha Panamericana
 Organización Panamericana de la Salud
 Organización Deportiva Panamericana
 Conferencias Panamericanas
 Panamericanismo